

Patronyme
 Alice Coffin (1978-), journaliste et femme politique française ;
 Charles Coffin (1676-1749), écrivain français ;
 Claude Coffin (), chantre et compositeur français ; 
Clifford Coffin (1870-1959), militaire britannique ;
 Clifford Coffin (1913-1972), illustrateur puis photographe de mode américain ;
Edmund Coffin (1955), cavalier américain ;
Frederick Coffin (1943-2003), acteur américain ;
Lucien Coffin (1900-1964), homme politique français ;
Peter Coffin (1972-), artiste contemporain américain ;
Pierre Coffin (1967-), réalisateur et animateur français ;
Roy Coffin (1898-1982), joueur américain de hockey sur gazon ;
 William Anderson Coffin (1855-1925), peintre et critique d'art américain ;
Wilbert Coffin (1915-1956), prospecteur gaspésien.

Droit
L'affaire Coffin qui s'est déroulée au Québec dans les années 1950 est probablement l'affaire judiciaire la plus célèbre au Canada.

Médecine
 le syndrome de Coffin-Lowry, décrit indépendamment par Coffin en 1966 et Lowry en 1971, se caractérisa par un retard mental important chez les garçons et un retard mental variable ou absent chez les filles hétérozygotes.

Outils

 Le coffin est un support de pierre à aiguiser, généralement en corne ou en fer blanc, rempli d'eau et maintenu à la taille.

Homonymie de patronyme